Schifferkapelle steht für:

 Flößerkapelle (Au an der Donau), Oberösterreich
 Schifferkapelle (Oberndorf bei Salzburg), Salzburg

Siehe auch:
 Flößerkapelle
 Schifferkirche